Васил (Василе) Костадинов Крапчев е изтъкнат български общественик.

Биография 
Роден е в 1844 година в Прилеп, тогава в Османската империя. Принадлежи към големия род Крапчеви. Васил Крапчев е член на Прилепската българска община, деец за българска независима църква и е един от най-дейните борци срещу настаняването на сърбизма в Македония. На Васил Крапчев е кръстена улица в град Прилеп.

Синът му, Живко, през Първата световна война загива на фронта като офицер, в 54-ти пехотен полк.

Другият му син е видният български журналист, общественик и революционер Данаил Крапчев.

Бележки 

Български просветни дейци от Македония
Български общественици от Македония
Родени в Прилеп
Членове на Прилепската българска община
Репресирани от комунистическия режим в България
Крапчеви